Нойенкирхен (нем. Neuenkirchen) — топоним.

 Нойенкирхен (Альтес-Ланд) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония. 
 Нойенкирхен (Анклам)  — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания. 
 Нойенкирхен (Бассум) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Нойенкирхен (Грейфсвальд) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания. 
 Нойенкирхен (Дитмаршен) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 
 Нойенкирхен (Ланд-Хадельн) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония. 
 Нойенкирхен (Люнебургская пустошь) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония. 
 Нойенкирхен (Мекленбург-Штрелиц) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания. 
 Нойенкирхен (Оснабрюк) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония. 
 Нойенкирхен (Рюген) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Нойенкирхен (Штайнфурт) — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

См. также 
 Нойенкирхен-Фёрден